Can Marquès (Canovelles) 
 Can Marquès (Cabanelles), casa al sud-est del nucli de Cabanelles (Alt Empordà) 
 Can Marquès (Caldes de Malavella), masia del municipi de Caldes de Malavella (Selva)
 Can Marquès (el Bruc), masia del Bruc (Anoia) 
 Can Marquès (Massanes), masia de Massanes (Selva) 
 Can Marquès (Polinyà), edifici del municipi de Polinyà (Vallès Occidental) 
 Can Marquès Contemporani, casa senyorial convertida en una casa museu d'art contemporani al nucli antic de Palma, a Mallorca
 Molí fariner de can Marquès, al terme de Pineda de Mar està situat a la riba de la riera de Pineda (el Maresme) 
 Torre de Can Marquès, edifici de Begur, al Baix Empordà